Die Texas Open 2007 fanden vom 8. bis 13. Mai 2007 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 23.100 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Vicky Botwright nahm nicht erneut teil. Im Finale setzte sich Natalie Grainger gegen Rebecca Chiu mit 9:0, 9:1 und 9:4 durch. Es war Graingers 13. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2007
WSA World Tour 2006/07
Squashturnier in Dallas